Иракская премьер лига 1998/1999 — 25-й сезон чемпионата Ирака по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Ирака на rsssf.com

1998/1999
Ирак
Ирак
1998 год в Ираке
Спорт в Ираке в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999